Friedhofsportal steht für:
Friedhofsportal (Eichfeld)
Friedhofsportal (Rüthen)